Lučić est le nom de plusieurs personnalités sportives croates ou originaires de la Croatie.
Danilo Lučić (né en 1984), poète serbe.
Marko Lučić, karatéka croate.
Milan Lucic, joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
Mirjana Lučić, joueuse de tennis croate.
Teddy Lučić, footballeur suédois.

Homonymie de patronyme croate